Der Begriff Wittekindsquelle bezeichnet folgende (ehemalige) Quellen im Wiehengebirge:
 Wittekindsquelle (Lübbecke), eine Quelle bei Lübbecke
 Wittekindsquelle (Porta Westfalica), eine 1938 versiegte Quelle auf dem Wittekindsberg bei Porta Westfalica
 Wittekindsquelle (Bergkirchen), die Wittekindsquelle in Bergkirchen bei Bad Oeynhausen